Miejscowości w USA:
 Levan – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Juab
Gminy w USA:
 Levan (ang. Levan Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jackson
 Levan – wieś w Albanii, w Gminie Levan, w okręgu Fier.
Gmina w Albanii:
 Levan – wieś w okręgu Tepelana w Albanii.